Jméno Evita může být použito ve více významech:
 španělská zdrobnělina jména Eva
 Eva Perónová – manželka argentinského prezidenta Juana Peróna
 Evita (muzikál) – životopisný muzikál o Evě Perónové od Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice
 Evita Perónová (Evita Peron, USA) (TV film), životopisné drama, režie: Marvin Joseph Chomsky, hlavní role: Faye Dunaway (1981)
 Evita (film USA), filmová adaptace muzikálu, režie: Alan Parker, hlavní role: Madonna (1996)
 Evita (soundtrack) – soundtrack album Madonny
 Evita (album, 1976) – konceptuální album muzikálu Evita
 Evita (film, 2008) – dokumentární film o životě Evy Perónové
 Evita, vida y obra de Eva Perón – argentinský historický komiks o životě Evy Perónové
 Santa Evita – kniha argentinského spisovatele Tomás Eloy Martínez